

Грейлінг — місто, штат Аляска
 Грейлінг — місто, штат Мічиган